Thums ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Thums (* 1964), deutsche Germanistin
 Karl Thums (1904–1976), österreichischer Arzt, Psychiater und Rassenhygieniker